An Post Museum, postmuseum in Dublin
 Musée de La Poste, museum van de Franse nationale post in Parijs
 Museum für Kommunikation Bern, museum in Bern
 National Postal Museum, Washington, VS
 Postmuseum (Nederland), museum Beeld en Geluid in Den Haag